Ты́сяцкое — село в Кувшиновском районе Тверской области. Центр Тысяцкого сельского поселения.

Находится к востоку от районного центра Кувшиново, территория села начинается сразу при выезде из города по автодороге «Кувшиново—Тысяцкое—Сурушино». После присоединения в 1980-е годы деревни Малашево (западная часть села) протяженность села вдоль дороги составляет 4 км.

Население по переписи 2002 года — 641 человек, 299 мужчин, 342 женщины.

История 
Старинное русское село. В XVIII—XIX веках — крупный центр лесного промысла.

По данным 1859 года владельческое село Тысяцкое имеет 33 двора и 280 жителей. Во второй половине XIX — начале XX века село Тысяцкое (Козья Гора) было центром Тысяцкой волости Новоторжского уезда Тверской губернии, в 1887 году здесь 58 дворов, 313 жителей. В конце XIX века открыт лесопильный завод, в 1878 году — земская школа.

Советская власть в Тысяцкой волости установлена в декабре 1917 года. В 1930 году создан колхоз «Свободный труд», который после продали и разгромили в 2014 году.

В 1980-е годы к селу присоединена соседняя деревня Малашево (около 100 домов).

В 1989 году в Тысяцком 230 домов, проживали 621 человек, здесь Сельский Совет, центральная усадьба колхоза «Свободный труд», МТФ, сапоговаляльный цех районного КБО, начальная школа, ДК, библиотека, магазин, отделение связи, ФАП, детсад, столовая.

Население

Достопримечательности 
Сохранился усадебный комплекс XVIII—XIX веков (владельцы — Мазуровы, Нечаевы): жилой дом, Смоленская церковь (1795), 2 хозпостройки, погреб с валунным гротом, пруд. Парк.

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Православные Храмы Тверской Земли

Населённые пункты Кувшиновского района